In het muziek
 Matthew Perryman Jones (1973), een Amerikaans singer-songwriter
 Matthew Jones (muzikant) (1974), een Brits violist en componist
 Matt Jones (singer-songwriter) (1984), een Amerikaans singer-songwriter en gitarist

 In het sport
 Matt Jones (Welsh voetballer) (1980), een Welsh voetbalspeler
 Matt Jones (golfer) (1980), een Australisch golfer
 Matt Jones (American football) (1983), een Amerikaans American footballspeler
 Matthew Jones (rugbyspeler) (1984), een Welsh rugbyspeler
 Matt Jones (Engels voetballer) (1986), een Engels voetballer
 Matt Jones (Australisch voetballer) (1987), een Australisch voetballer
 Matthew Jones (Nieuw-Zeelands voetballer) (2000), een Nieuw-Zeelands voetbalspeler

 Overige
 Matt Jones (schrijver) (1968), een Brits televisieschrijver en -producer
 Matt L. Jones (1981), een Amerikaans acteur
 Matt Jones (politicus), een Amerikaans politicus van Colorado